Oolong est le nom d'un type de thé.
 Le nom de ce thé a été repris pour appeler un assembleur Java : Oolong.
 Oolong est un personnage du manga Dragon Ball.